Frants Liisberg er navnet på flere personer:
 Frants Liisberg (dyrlæge) (1858-1899) - dansk dyrlæge og major i den græske hær
 Frants Liisberg (civilingeniør) (1921-1991) - dansk civilingeniør